Toekomst (Nederlandse vertaling)
 Future (termijncontract), financieel contract in de effectenhandel
 Future (programmeren), ook promise of delay, programmeeroplossing om synchroniseren mogelijk te maken
 The Future Awards, een Nigeriaanse reeks prijzen die jaarlijks wordt uitgereikt
 The Future (film), Duits-Amerikaanse film uit 2011 film van Miranda July
 Future Television, een Libanees televisiestation

Muziek 
Artiest
 Phuture, een Amerikaanse groep housemuzikanten sinds 1985
 Future (rapper), een Amerikaans rapper
Album
 Future (Don Diablo), album van Don Diablo uit 2018
 The Future (Guy), album van Guy uit 1990
 Future (Piet Veerman), album van Piet Veerman uit 1991
 The Future (Leonard Cohen), album van Leonard Cohen uit 1992
 The Future (Rodney P), album van Rodney P uit 2004
 The Future (Mr. Del), een album van Mr. Del uit 2005
 Futur (Booba), album van Booba uit 2012
Lied
 The Future (Prince), lied van Prince uit 1989
 The Future (Joe Budden), lied van Joe Budden uit 2008